Атер — река в России, протекает по Пермскому краю. Устье реки находится в 80 км по левому берегу реки Тюй. Длина реки составляет 50 км.

В 28 км от устья по левому берегу впадает река Алмаз.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100022838.

Примечания 

Притоки Тюя
Реки Октябрьского района Пермского края